Anoplocephalidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Anoplocephalidae i ordningen Cyclophyllidea, klassen Neoophora, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Eucestoda, klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anoplocephalidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Anoplocephalidae